Nasser Hasan Al Malki (nacido el 30 de noviembre de 1983 en Doha) es un piloto catarí de motociclismo.

Estadísticas de su carrera 

 * Temporada en progreso.